Речицкое сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Брянская область
 Речицкое сельское поселение — входит в Почепский район

Орловская область
 Речицкое сельское поселение — входит в Ливенский район